The Glue (Глю; от  — клей) — российская группа из Санкт-Петербурга, играющая в стиле гранж. Основанные в феврале 2004 года в Санкт-Петербурге, The Glue довольно быстро завоевали популярность в узких кругах.

История группы The Glue 

Всё началось в 2003 году, когда в группе «Dispirit», первом проекте Андрея Дюковского, между музыкантами начались трения из-за различных музыкальных вкусов участников. Атмосфера в группе постепенно ухудшалась, участники группы устали друг от друга. И примерно в это время старый и близкий друг Андрея Дюковского, ударник Андрей Колесов, знакомит его с начинающими и весьма перспективными музыкантами гитаристом Евгением Кузнецовым и бас-гитаристом Александром Сергеевым.  Эти музыканты и образовали новый состав «Dispirit». В 2004 году «Dispirit» был переименован в «The Glue».

Группа начинает репетировать свою первую программу, состоявшую из следующих песен: «I can be my lover’s», «Harmonious», «Lynch», «Duty», «Masturbation», «Drunkard». 28 февраля 2004 года коллектив дает свой первый концерт в петербургском клубе «Легенда». Именно этот день группа объявила своим днем рождения. В течение весны и лета 2004 года The Glue постоянно выступают в питерских и московских клубах, а в августе 2004 записывают живой демо-альбом «Never New» (), в который вошли 11 песен.

The Glue ориентируются на звучание классического сиэтловского гранжа начала 90-х.

Если первый альбом группы представлял собой яркое развитие классического гранжа первой половины 1990-x, то вторая пластинка группы «These Roses For You Beautiful», вышедшая в 2008 году.

Состав группы 
 Андрей Дюковский — гитара, вокал.
 Дмитрий Востриков — гитара.
 Александр Сергеев — бас-гитара.
 Андрей Колесов — ударные.

Дискография 
 2004 — Never New
 2008 — These Roses For You Beautiful

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт The Glue
 Старый официальный сайт The Glue
 

Музыкальные коллективы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга